Lambada – ballo brasiliano omonimo della canzone
 Lambada – brano musicale pubblicato nel 1989
 Lambada (El Ritmo Caliente Prevaloso) – EP di Prevale del 2018
 Lambada – film del 1989 diretto da Samim Deger
 Lambada – film del 1990 diretto da Giandomenico Curi
 Il ballo proibito (Lambada) – film del 1990 diretto da Joel Silberg
 Lambada – film del 1991 diretto da Fábio Barreto